Hermann Jöckel ist der Name folgender Personen:

* Hermann Jöckel (Politiker) (1835–1927), deutscher Jurist und Politiker (NLP)
 Hermann Jöckel (Fußballspieler) (1920–1991), deutscher Fußballspieler